Le nom Typhoon est le mot anglais pour typhon. Ce nom est employé sous sa forme anglaise pour :

Personne 

 Typhoon : nom de scène du catcheur (lutteur professionnel) de Fred Ottman.

Domaine militaire 
 Hawker Typhoon : un chasseur-bombardier britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Eurofighter Typhoon : un avion de chasse moderne conçu par quatre pays européens ;
 Classe Typhoon : une classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins soviétiques (appelé Projet 941 Classe Akula en ex-URSS), qui a la particularité d'être le plus grand sous-marin au monde ;
 Typhoon, poste de tir naval télécommandé utilisé notamment par l'US Navy.

Autres 
 Typhon (Typhoon), film américain de 1940.
 Typhoon, film taïwanais de 1962.
 Typhoons, album du groupe britannique de rock Royal Blood sorti en 2021.
 Typhoon : un parcours de montagnes russes du parc Bobbejaanland, en Belgique.

Voir aussi 
 , pour le nom en français ;
 , pour le nom en allemand.